Plopiș se poate referi la:

 Plopiș (), Harghita
 Plopiș (), Maramureș
 Plopiș (), Sălaj

Vezi și 
 Plop (dezambiguizare)
 Plopu (dezambiguizare)
 Plopi (dezambiguizare)
 Plopeni (dezambiguizare)

Toponime românești